Октябрьское — село в Оренбургской области России. Административный центр Октябрьского района и Октябрьского сельсовета.

География 
Расположено на берегу реки Большой Юшатырь, в 2 км от железнодорожной станции 28 км на Стерлитамакском ходу Южно-Уральской железной дороги..

История 
Основано в 1785 году крестьянами-переселенцами из Воронежской, Тамбовской и Тульской губерний как Дедово.

В 1800 году объединилось с селом Исаевым, стало Исаево-Дедовым.

В 1923-1938 годах имело статус города и называлось  Каширинском в честь Н. Д. Каширина.

В 1923-1927 годах Каширинск был центром Каширинского уезда Оренбургской губернии.

В 1938 году Каширинск был лишён статуса города и переименован в село Октябрьское в честь Октябрьской революции 1917 года.

Население

Образование 
Средняя общеобразовательная школа, частная начальная школа «Родник», детско-юношеская спортивная школа, техническая школа ДОСААФ России.

Примечания 

Районные центры Оренбургской области
Населённые пункты Октябрьского района (Оренбургская область)
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции
Населённые пункты России, утратившие статус города